Карпош () — община в Северной Македонии. Община является административной единицей-микрорайоном столицы страны — Скопье, расположена на севере Северной Македонии, в Скопском статистически-экономическом регионе, с населением 58 359 жителей.

Площадь территории общины 105 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 52 943 (88,52%)
 сербы — 2 195 (3,67%)
 албанцы — 1 952 (3,26%)
 цыгане — 615 (1,03%)
 остальные — 654 (3,52%)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общины Северной Македонии